VYS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile regionale Illinois Valley di Peru (Stati Uniti d'America)